Revo:
 Psion Revo — карманный персональный компьютер, выпущенный в 1998 г. английской компанией Psion. 
 Revo — марка солнцезащитных очков
 Revo — японский композитор, лидер группы Sound Horizon
 R. E. V. O. — альбом канадской инди-рок группы Walk off the Earth
 Revo — украинская торговая марка безалкогольного и слабоалкогольного газированного энергетического напитка.
 Revo Uninstaller — программа с закрытым кодом для замены стандартного апплета «Установка и удаление программ».

Примечания